Too Much Mother-in-Law – film del 1907 prodotto dalla Lubin
 Too Much Mother-in-Law – film del 1911 prodotto dalla Selig Polyscope
 Too Much Mother-in-Law – film del 1925 diretto da Noel M. Smith